Las Animas oder Las Ánimas steht für folgende geographischen Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 Las Animas (Colorado), Ort im Bent County 
 Las Animas County, County in Colorado

in Mexiko:
 Las Ánimas (Aguascalientes)
 Las Ánimas (Guanajuato)
 Las Ánimas (Guerrero)

Siehe auch:
 Arroyo de las Ánimas, Fluss in Uruguay